El Torneig de Sofia 2021, oficialment conegut com a Sofia Open 2021, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La sisena edició del torneig es va celebrar entre el 27 de setembre i el 3 d'octubre del 2021 a l'Arena Armeec de Sofia, Bulgària.

El tennista italià Jannik Sinner va reeditar el títol aconseguit l'edició anterior i també va guanyar el tercer títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2021
ATP Tour 2021